Die Abkürzung HDJ steht für:

 Haus der Jugend, Bezeichnung für Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen oder Jugendherbergen.
 die Heimattreue Deutsche Jugend
 die deutsche Indie-Pop-Band hausderjugend

HDJ